Hockerty est un site de commerce en ligne suisse, basé à Zurich, spécialisé dans les vêtements sur mesure.

Hockerty possède des bureaux à Barcelone, en Espagne, et à Shanghai, en Chine.

Histoire 
Hockerty est fondée en 2008 par Humbert Codina, Alberto Gil et Andreu Fernandez à Zurich, en Suisse, sous le nom de tailor4less. Elle change de nom en 2017 pour s’appeler Hockerty.

L'idée de créer une plateforme est venue à Andreu Fernandez lors d'un voyage d'affaires à Shanghai. A cette époque, Alberto Gil et Humbert Codina travaillaient dans une agence de développement et de marketing e-commerce, également fondée par eux trois.

En juillet 2008, l'entreprise a commencé à vendre des costumes et des chemises sur mesure pour hommes. Elle lance en 2015 une marque pour femmes appelée Sumissura. Celle-ci représente 20 % de son chiffre d'affaires en 2021.

L'entreprise élargit sa gamme en 2020 en développant la production de chaussures sur mesure. Elle lance  une ligne de jeans sur mesure en 2021.

En 2022, l'entreprise acquiert 50 % de la startup espagnole Bullfeet, qui produit des baskets sur mesure avec du cuir végétalien et d'autres matériaux écologiques.

Lieux de production et de commercialisation 
La production principale de l'entreprise est située à Shanghai (vêtements) tandis que la production de chaussures se situe à Tolède.   

Hockerty opère dans plus de 70 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Canada, l'Australie, l'Espagne, l'Italie et la Suisse.

Technologie 
Depuis 2010, la plateforme utilise un outil d'estimation de mesures. Il s’agit d’un algorithme qui estime les mesures des clients. L'algorithme a été développé en partenariat avec le CVC (Computer Vision Center) de Barcelone.

Partenariats et collaborations 
En juillet 2021, parallèlement au lancement de jeans sur mesure, Hockerty s'est associé à Kemin Group et Advance Denim pour réduire la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques dans la production de jeans.

En 2021, l'entreprise entame un partenariat avec l'ambassadeur de la marque, le champion olympique espagnol Saúl Craviotto.

Notes et références 

Site web marchand
Entreprise ayant son siège dans le canton de Zurich